Нюцидерс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код — 80117. На территории общины расположены руины замка Зонненберг.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Найер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 24 мест.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 9 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Форарльберга